

Geografia

Austria 
 Winklern – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Winklern – frazione di Treffen am Ossiacher See, comune nel distretto di Villach-Land (Stiria)
 Winklern bei Oberwölz – ex comune ora frazione di Oberwölz, comune nel distretto di Murau (Stiria)